Zwartbaard, een Engelse piraat
Blackbeard (Pirates of the Caribbean), een personage uit de filmreeks Pirates of the Caribbean
Blackbeard (televisiefilm), een televisiefilm uit 2006 gemaakt door de Britse BBC